Konjuschky (ukrainisch ; russisch /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Konjuschky (Jaworiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Jaworiw
 Konjuschky (Iwano-Frankiwsk), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk